Izabelin bezeichnet eine Gemeinde und Orte in Polen:
 Gmina Izabelin, eine Landgemeinde im Powiat Warszawski Zachodni der Woiwodschaft Masowien 
 Izabelin C, Hauptort der Landgemeinde und Siedlung im Powiat Warszawski Zachodni
 Izabelin B, eine Siedlung im Powiat Warszawski Zachodni; siehe Izabelin C#Izabelin B
 Izabelin, eine Waldsiedlung bei Izabelin B